Evison ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Foster Evison (1922–2005), neuseeländischer Geophysiker
 Jonathan Evison (* 1968), US-amerikanischer Schriftsteller
 Kathy Evison (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Pat Evison (1924–2010), neuseeländische Schauspielerin
 Peter Evison (* 1964), englischer Dartspieler

Sonstiges:
 Evison-Gletscher, ein nach Frank Foster Evison benannter Gletscher im Viktorialand, Antarktika